Îndrăgostiții din Marona (în ) se poate referi la:

 Îndrăgostiții din Marona – un roman scris de Jarosław Iwaszkiewicz și publicat în 1961
 Îndrăgostiții din Marona – ecranizare din 1966 a romanului lui Iwaszkiewicz
 Îndrăgostiții din Marona – ecranizare din 2005 a romanului lui Iwaszkiewicz